Armer bezeichnet:
 jemanden, der unter Mangel an lebenswichtigen Gütern leidet, siehe Armut

Armer ist der Familienname von
 Alan A. Armer (1922–2010), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Karl Michael Armer (* 1950), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Laura Adams Armer (1874–1963), US-amerikanische Malerin, Fotografin, Filmemacherin und Autorin